CN est un code, un sigle ou un symbole. Cn est une abréviation ou un symbole, cn est un code ou un symbole.

Abréviation 
Cn. est l'abréviation : 
 du prénom romain Cneus (ou Cnaeus).

Code 
CN ou cn est le code :
 de Caen, selon la liste des quartiers maritimes ;
 de la Chine :
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .cn ;
 des Comores, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 du Maroc, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.

Sigle 
CN est un sigle, qui peut signifier :
 Canadien National, l'une des deux grandes compagnies de chemin de fer du Canada ;
 canonical name, un type d'enregistrement dans DNS, pour les alias de noms ;
 Cartoon Network, une chaîne de télévision ;
 chloroacétophénone, quand ce composé est utilisé comme gaz lacrymogène ;
 commande numérique, dans le domaine de la production ;
 common name, un attribut du protocole informatique LDAP ;
 consigne de navigabilité, pour les aéronefs ;
  ;
 , dans l'industrie.

Symbole 
 CN est le symbole de l'ion cyanure, l'anion commun à tous les cyanures (composés chimiques).
 CN est le symbole du radical cyano ;
 -CN ou -C≡N est le symbole du groupe carbonitrile ;
 Cn est le symbole du copernicium, un élément chimique.
 cn est le symbole du cosinus de Jacobi, une fonction elliptique.

Divers 
 Cn est un digramme de l'alphabet latin.
 CN est le nom d'un chanteur français

Notes et références 

Abréviation
Code
Formule brute